Il singolare del torneo di tennis Sybase Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Mark Philippoussis che ha battuto in finale Cecil Mamiit 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Pete Sampras (semifinali, ritirato)
 Andre Agassi (secondo turno)
 Mark Philippoussis (campione)
 Michael Chang (semifinali)

 Mariano Puerta (primo turno)
 Jan-Michael Gambill (primo turno)
 Mariano Zabaleta (primo turno)
 Ramón Delgado (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sybase Open 1999
ATP Tour 1999